Nicholls (Georgia), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Jamie Nicholls (1993), Brits snowboarder
 Morgan Nicholls, Brits bassist